Latimer kan verwijzen naar de volgende plaatsen:
Latimer (Buckinghamshire)
Latimer (Iowa)
Latimer (Kansas)
Latimer (Mississippi)

Personen met de achternaam Latimer:
 Andrew Latimer (*1947), Brits muzikant
 Lewis Howard Latimer (1848-1928), Afro-Amerikaans uitvinder en technisch tekenaar